Привокзальна площа (Привокзальний майдан) — розповсюджена назва площ у містах України та низки інших країн, розташованих поруч із діючою або колишньою залізничною станцією, вокзалом.

Привокзальна площа — площа в Білій Церкві
 Привокзальна площа — площа в Євпаторії
 Привокзальна площа — площа в Запоріжжі
 Привокзальна площа — площа в Івано-Франківську
 Привокзальна площа — площа в Кам'янському
 Привокзальна площа — площа в Києві
 Привокзальна площа — площа в Кременчуці
 Привокзальна площа — площа в Одесі
 Привокзальний майдан — площа в Тернополі
 Привокзальна площа — площа в Фастові
 Привокзальний майдан — площа в Харкові

Привокзальна площа — площа в Мінську

Див. також 
 Привокзальна вулиця

Площі